Амелия Фиона «Минни» Драйвер (, род. 31 января 1970, Марилебон, Лондон, Англия, Великобритания) — британо-американская актриса и певица. Номинант на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана 1997 года («Умница Уилл Хантинг»), а также многократный номинант на премию «Эмми».

Биография 
Минни Драйвер родилась в семье известного бизнесмена, мультимиллионера Ронни Драйвера и его жены Гейнор.

Окончила школу «Бидэйлс» и академию драматического искусства Уэббера Дугласа в Лондоне.

Карьера

Актриса 
Первое признание публики Минни получила сыграв главную роль в фильме «Круг друзей». За роль Скайлэр в фильме «Умница Уилл Хантинг» была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса второго плана.

В 2003—2004 годах у неё были комические роли на телевидении, она играла вместе с бывшим участником «Монти Пайтон» Джоном Клизом.

Драйвер позже нашла умеренный успех на телевидении, зарабатывая номинации на «Эмми» за роли в недолго просуществовавшем сериале FX «Богатые» (2007-08) и фильме Lifetime «В начало» (2014).

В 2014—2015 годах актриса снималась в недолго просуществовавшем ситкоме NBC «Мой мальчик», а в 2016 году начала сниматься в ситкоме ABC «Безмолвный».

Кроме прочего она озвучивала мультипликационных персонажей, в частности, в фильмах «Тарзан» студии Диснея и японском «Принцесса Мононоке».

Музыкальная карьера 

Ещё до того как Драйвер получила признание как актриса, она участвовала в группе Puff, Rocks and Brown, которая получила контракт с Island Records.

Вернулась в музыку в 2000 году, в 2004-м подписала контракты с EMI и другими лейблами. Выпустила сингл Everything I’ve Got in My Pocket, поднявшийся на 34-ю строчку в Великобритании, затем Invisible Girl (68-е место). Альбом Everything I’ve Got in My Pocket достиг 44-й строчки в чарте, Драйвер написала десять из одиннадцати песен альбома.

Личная жизнь 
Драйвер начала встречаться с актёром Джошем Бролином в 1998 году. В апреле 2001 года пара объявила о помолвке, однако в октябре того же года они расстались

5 сентября 2008 года Драйвер родила сына, Генри Стори Драйвера, от непродолжительных отношений с продюсером Тимоти Дж. Лиа.

В 2017 году получила американское гражданство.

Фильмография

Дискография

Альбомы 
 2004 — Everything I’ve Got in My Pocket
 2007 — Seastories

Примечания

Ссылки 

 Официальный веб-сайт

Выпускники Академии драматического искусства Уэббера Дугласа
Иммигрировавшие в США из Великобритании
Артисты, известные под псевдонимами
Лауреаты премии «Джини»
Певцы и певицы XXI века
Авторы-исполнители Великобритании
Киноактрисы Великобритании